Baigneaux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Baigneaux (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Baigneaux (Gironde) im Département Gironde
 Baigneaux (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher (ehemalige Gemeinde)